Bignan steht für:

 Bignan, Gemeinde im Département Morbihan, Region Bretagne, Frankreich
 Automobiles Bignan, ehemaliger französischer Automobilhersteller

Bignan ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Bignan (1795–1861), französischer Schriftsteller und Übersetzer

Siehe auch:
 Bignon